Санта Лугарда има више значења:

 Санта Лугарда (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Лугарда (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику